Kotzenbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Kotzenbach (Dürrach), linker Zufluss der Dürrach vom Kotzen in der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kotzenbach (Waldnaab), linker Zufluss der Waldnaab bei Wurz, Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Kotzenbach (Würm), im Oberlauf Zieselbach, rechter Zufluss der Würm (Nagold) bei Hausen an der Würm, Stadt Weil der Stadt, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

eines Ortes:
 Kotzenbach (Püchersreuth), Weiler der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Kottenbach